Об'єкти NGC
Корма (сузір'я)
Галактики